|-
| 169301 - ||  || 6 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169302 - ||  || 7 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169303 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169304 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169305 - ||  || 15 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 169306 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169307 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169308 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169309 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169310 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169311 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169312 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169313 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169314 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169315 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169316 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169317 - ||  || 12 octombrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 169318 - ||  || 11 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169319 - ||  || 12 octombrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 169320 - ||  || 14 octombrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 169321 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169322 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169323 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169324 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169325 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169326 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169327 - ||  || 15 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169328 - ||  || 14 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 169329 - ||  || 13 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169330 - ||  || 11 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169331 - ||  || 15 octombrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 169332 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169333 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169334 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169335 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169336 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169337 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169338 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169339 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169340 - ||  || 15 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169341 - ||  || 11 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169342 - ||  || 11 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169343 - ||  || 11 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169344 - ||  || 11 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169345 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169346 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169347 - ||  || 15 octombrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 169348 - ||  || 15 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169349 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169350 - ||  || 21 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 169351 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169352 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169353 - ||  || 24 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 169354 - ||  || 18 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169355 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169356 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169357 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169358 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169359 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169360 - ||  || 18 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169361 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169362 - ||  || 21 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169363 - ||  || 16 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 169364 - ||  || 22 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169365 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169366 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169367 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169368 - ||  || 21 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169369 - ||  || 21 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169370 - ||  || 23 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169371 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169372 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169373 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169374 - ||  || 23 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169375 - ||  || 18 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169376 - ||  || 18 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169377 - ||  || 24 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169378 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169379 - ||  || 18 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169380 - ||  || 18 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169381 - ||  || 19 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169382 - ||  || 20 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 169383 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169384 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169385 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169386 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169387 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169388 - ||  || 9 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169389 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169390 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169391 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169392 - ||  || 10 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169393 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169394 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169395 - ||  || 15 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169396 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169397 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169398 - ||  || 12 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 169399 - || 2001 WX || 16 noiembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 169400 - ||  || 17 noiembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-